Le mot anglais frenzy signifie "frénésie, panique". Frenzy   peut désigner :

Cinéma 

 Frenzy, film britannique réalisé par Alfred Hitchcock, sorti en 1972.
 Frenzy, film franco-turc réalisé par Emin Alper, sorti en 2015.

Informatique 

Frenzy BSD ,  live CD basé sur FreeBSD.

Sport 

Frenzy de Cape Cod,  franchise américaine de basket-ball.

Musique 

 album de Split Enz sorti en 1979;
 album de  et  Skid Roper sorti en 1986.

Jeu vidéo 

Frenzy,  jeu d'arcade développé par Stern Electronics en 1982.

Personnages de fiction 

 Frenzy est un personnage de l'univers de fiction Transformers;
Frenzy , une super-vilaine appartenant à l'univers de Marvel Comics.

Homonymie de titre